Петрислав је био жупан Рашке од 1067/8. до 1075. године и био је син дукљанског (српског) краља Михаила. Браћа су га поставила као жупана Рашке и водио је битке против Ромеја.

Биографија и владавина 
Петрислав је био син Михаилове друге жене. Његова браћа су били Доброслав, Нићифор и Теодор, а полубраћа Владимир, Пријаслав, Сергије, Дерија, Гаврил, Мирослав и Бодин.

Према Живковићу, Владимир и његова браћа су освојили Рашку 1067/8. године и дали су је Петриславу. Према Фајну, Рашка, Босна и Захумље нису били у потпуности под Дукљом. Петрислав и Бодин су од 1072. године водили Србе, који су победили Ромеје, што је Словенима на Косову, Македонији у Бугарској дало храброст за устанак. Према Фајну почео је да влада између 1060. и 1074. године. Једини познат претходник Рашке пре Петрислава је византијски стратег Љутовид.

Бодин осваја Рашку највероватније 1083. године и ту ставља Марка и Вукана. Према Фајну, њега су тада наследили његова да сина, Марко и Вукан.

Види још 
 Рашка
 Вукан (велики жупан)
 Дукља

Референце

Литература 
 
 
 

Војислављевићи
Владари Црне Горе
Владари Дукље (Зете) у раном средњем вијеку
Српски владари
Владари у Европи у XI веку